Лып:

 Лып (приток Сивы) — река в Удмуртии и Пермском крае
 Лып (приток Чепцы) — река в Удмуртии